Andréas  (grec: Ἀνδρέας) est un prénom masculin dérivé du grec ἀνήρ anēr et du génitif ἀνδρός andros qui signifie homme. Ce prénom est utilisé en Chypre et Grèce.

Prénom

Andréas Anargírou (1781-1867), homme politique grec
Andréas Avraám (né en 1987), joueur chypriote de football
Andréas Dimitríou (né en 1950), psychologue et homme politique chypriote
Andréas Embiríkos (1901-1975), poète et psychanalyste grec
Andréas Frangiás (1921-2002), écrivain grec
Andréas Glyniadákis (né en 1981), joueur grec de basket-ball
Andréas Katsaniótis (né en 1969), homme politique grec
Andréas Konstantínou (né en 1980), joueur chypriote de football
Andréas Kopásis (1856-1912), prince de Samo
Andréas Lóndos (1786-1845/46), figure de la guerre d'indépendance grecque
Andréas Makrís (né en 1995), joueur chypriote de football
Andréas Mavroyiánnis (né en 1956), diplomate et homme politique chypriote
Andréas Metaxás (1786-1860), homme d'État grec
Andréas Miaoúlis (1769-1835), amiral et homme politique grec
Andréas Papandréou (1919-1996), économiste et homme politique grec
Andréas Papathanasíou (né en 1983), joueur chypriote de football
Andréas Pérez-Ursulet, chanteur lyrique franco-cubain
Andréas Pitsillídis (né en 1977), homme politique chypriote
Andréas Rosenberg (1906-2002), peintre aquarelliste français
Andréas Speich, administrateur et sylviculteur suisse
Andréas Syngrós (1830-1899), banquier et philanthrope grec
Andréas Voutsinas (1932-2010), acteur et metteur en scène grec
Andreas Wecker (né en 1970), gymnaste allemand
Andréas Winding (1928-1977), directeur de photographie français
Andréas Zaïmis (1791-1840), homme d'État grec
Andréas Zíkos (né en 1974), joueur grec de football
Achíleas-Andréas de Grèce (né en 2000), prince de Grèce

Variants
 Andreas, , , André, , , , Anderjs, Andrzej, , , , , ,  et Andres

Référence

Homonymie de prénom
Prénom grec